Илопанго:
 Илопанго — город и муниципалитет в центральной части Сальвадора
 Илопанго — аэропорт в Сальвадоре
 Илопанго — вулкан в Сальвадоре
 Илопанго — озеро в Сальвадоре